

Patronyme 

  (1891-1980), rabin juif orthodoxe israélien ;
  (1923-2012),  rabbin juif orthodoxe américain ;
  (1948-), criminologue américaine.

Toponyme 

 , quartier allemand de la ville de Cologne ;
 Ehrenfeld, borough du comté américain de Cambria.

Autres 
 Groupe d'Ehrenfeld (1944), groupe de résistance allemande au nazisme.